Владимир Амброс:
 Амброс, Владимир (1890—1956) — чешский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Амброс, Владимир (род. 1993) — молдавский футболист.